Henri Giraud peut désigner :
 Henri Giraud (1814-1889), homme politique français ;
 Henri Giraud (1869-1941), journaliste et écrivain ;
 Henri Giraud (1879-1949), général français, acteur de la Seconde Guerre mondiale ;
 Henri Giraud (1880-1942), ingénieur des travaux de Paris et secrétaire d'État ;
 Henri Giraud (1920-1999), aviateur français ;
 Henri-Christian Giraud (1944-), journaliste français et petit-fils du général ;
 Henri Giraud (1957), comique et acteur français, sosie de Coluche.